Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 19 и 20 февраля.

В соревнованиях приняли участие 30 спортсменок. К исполнению произвольной программы были допущены 24 лучших по результатам короткой программы.

Медалисты

Результаты

Короткая программа 
Короткая программа состоялась 19 февраля 2014 года в 19:00 по местному времени (UTC+4) во дворце спорта «Айсберг».

Произвольная программа 
Произвольная программа состоялась 20 февраля 2014 года в 19:00 по местному времени (UTC+4) во дворце спорта «Айсберг».

Итоговое положение

Несостоявшийся скандал 
Ким Ён А заняла первое место в короткой программе с результатом 74,92 баллов, опередив Аделину Сотникову и Каролину Костнер с разницей менее одного балла. В произвольной программе Ким уступила Аделине Сотниковой, в итоге заняв второе место, набрав в сумме 219.11 баллов.

Сразу же после окончания соревнования возникли высказывания представителей уступивших спортсменок о «партизанском судействе» начиная с короткой программы: небольшом преуменьшении оценок Ким Ён А и прибавлении оценок российским фигуристкам. Поводом обвинения судей в пристрастности послужил тот факт, что судей, представителей Южной Кореи и США, оценивавших короткую программу, заменили в произвольной программе судьями с Украины и из России. Более того, судья из России, Алла Шеховцова, является супругой Валентина Писеева, генерального директора Федерации фигурного катания России.

Открытая петиция фанатов и сочувствующих Ким Ён А собрала более чем 2 млн обращений к ИСУ. Некоторые СМИ сравнили судейство в женском одиночном турнире на зимних ОИ-2014 с инцидентом, имевшим место во время турнира в парном катании на зимних ОИ-2002. Интернет-сайт газеты «Нью-Йорк Таймс» опубликовал свою версию происшедшего.

Интересные факты 
 Впервые в женском одиночном катании на Олимпийских играх выступали две одиночницы-однофамилицы. Обе представляли Южную Корею это: Ким Ён А и Ким Хэ Чин.
 Впервые за всю историю зимних Олимпиад с 1908 года, золотую медаль выиграла россиянка Аделина Сотникова. Россия/СССР в женском одиночном катании на Олимпийских играх до Сотниковой не побеждала никогда.

Примечания

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014

Олимпийские игры